Antoni Viladomat i Manalt
 Joan Viladomat i Massanas
 Josep Viladomat i Massanas (Manlleu, 1899 - Escaldes-Engordany, 1989), escultor català, germà del músic Joan Viladomat. Deixeble
 Mas Viladomat (Vilada), masia al camí que va des del nucli de Vilada cap al Castell de Roset